Теремов — русская фамилия.

Известные носители 
 Теремов, Александр Валентинович (род. 1983) — профессор, доктор педагогических наук, автор учебников.
 Теремов, Пётр Алексеевич (1906—1981) — советский военачальник, генерал-майор